Bublyk () ist der ukrainische Familienname folgender Personen:

 Borys Bublyk (1936–1999), ukrainischer Wissenschaftler
 Jurij Bublyk (* 1973), ukrainischer Politiker
 Roman Bublyk (* 1985), ukrainischer Sprinter

Siehe auch:
 Bublik